Il singolare del DFS Classic 1992 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1992.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma in questa edizione non partecipa.

Brenda Schultz ha battuto in finale Jenny Byrne, 6–2, 6–2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Zina Garrison (quarti di finale)
  Nathalie Tauziat (terzo turno)
  Gigi Fernández (terzo turno)
  Lori McNeil (quarti di finale)
  Nataša Zvereva (terzo turno)
  Brenda Schultz (Campionessa)
  Pam Shriver (semifinali)
  Yayuk Basuki (terzo turno)

 Larisa Neiland (quarti di finale)
 Jo Durie (semifinali)
 Mariaan de Swardt (secondo turno)
 Patty Fendick (primo turno)
 Elna Reinach (secondo turno)
 Mana Endō (secondo turno)
 Kimberly Po (terzo turno)
 Katrina Adams (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1992